Ри́чард «Рич» Ру́охонен (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник двух  (лучший результат - пятое место в ), бронзовый призёр . Двукратный .

Играет на позиции  и . Несколько лет был скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2008, ), серебро (, , , , ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2008).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена Шерри (), двое детей.

Окончил университет Hamline University. Работает адвокатом в компании TSR Injury Law.

Примечания

Ссылки 
 Rich Ruohonen | Athletes | USA curling | Team USA
 Профиль на сайте Curling World Cup

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Адвокаты США